Andrea Marabini, (1892-1984) politico
Anselmo Marabini, (1865-1948) politico
Claudio Marabini, (1930-2010) scrittore, giornalista e critico letterario
Virginiangelo Marabini, (1931-2016), politico